Ферре́йра, або Фере́йра (, ; від ferreiro, «коваль») — португальська та галісійська власна назва. Можливі варіанти написання — Fereira, Ferera, Ferarya.

Особи 

 Аліне Феррейра — бразильська борчиня вільного стилю
 Арікленес да Сілва Феррейра (1985) — бразильський футболіст
 Бернабе Феррейра (1909—1972) — аргентинський футболіст
 Буенавентура Феррейра (1960) — парагвайський футболіст
 Віктор Феррейра (1964) — аргентинський футболіст
 Джаван да Сілва Феррейра (1987) — бразильський футболіст, лівий захисник
 Еділсон да Сілва Феррейра (1971) — бразильський футболіст
 Емерсон Феррейра (1976) — бразильський футболіст
 Жезуалду Феррейра (1946) — португальський футбольний тренер
 Жозе Леандро Феррейра (1959) — бразильський футболіст
 Кеплер Лаверан Ліма Феррейра (1983) — португальський футболіст
 Осмар Даніель Феррейра (1983) — аргентинський футболіст
 Паулу Феррейра (1979) — португальський футболіст
 Рікарду Феррейра (1992) — португальський футболіст
 Тьягу Феррейра (1975) — португальський футболіст
 Факундо Феррейра (1991) — аргентинський футболіст
 Фернанда Феррейра (1980) — бразильська волейболістка
 Флавіу Феррейра (1991) — португальський футболіст

Складені прізвища 
 Адемар Феррейра да Сілва (1927—2001) — бразильський легкоатлет
 Жуссіє Феррейра Віейра (1983) — бразильський футболіст
 Карлос Феррейра де ла Торре (1914—1990) — іспанський скульптор
 Маріано Феррейра Фільйо (1986) — бразильський футболіст
 Матеус Мендес Феррейра Пірес (1992) — бразильський футболіст
 Рафаел Феррейра Сілва (1993) — португальський футболіст
 Хосе Вісенте Конча Феррейра (1867—1929) — 8-й президент Колумбії
 Яннік Феррейра Карраско (1993) — бельгійський футболіст

Топоніми

Феррейра — муніципалітет у провінції Гранада.

Пасуш-де-Феррейра — парафія.
 Феррейра (Маседу-де-Кавалейруш) — парафія.
 Феррейра-а-Нова — парафія.
 Феррейра-ду-Алентежу — муніципалітет.
 Феррейра-ду-Алентежу (парафія)
 Феррейра-ду-Зезере

Португальські прізвища